Ви́ктор Константи́нович Орло́в () — советский учёный в области физики и педагог высшей школы, Герой Социалистического Труда (1983).

Биография 
Родился в крестьянской семье. Окончил среднюю школу.

С началом Великой Отечественной войны с семьёй эвакуировался в город Оханск (Пермский край).

В августе 1942 года призван в Красную Армию. Окончил 2-е гвардейское миномётно-артиллерийское училище в Омске. С марта 1944 года в действующей армии, командир взвода «катюш», младший лейтенант. В составе 25-й гвардейской миномётной Свирской Краснознамённой орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригады воевал на Карельском и 1-м Белорусском фронтах, участвовал в Свирско-Петрозаводской, Петсамо-Киркенесской, Восточно-Померанской, Берлинской операциях.

В октябре 1944 года за отличное обеспечение дивизиона боеприпасами в труднодоступной местности Кольского заполярья, что позволило произвести качественный огонь по врагу при наступлении на город Петсамо (Печенга), гвардии младший лейтенант Орлов был награждён медалью «За отвагу». В марте 1945 года часть Орлова участвовала в боях за город Штаргард (Старгард-Щецински). Орлов отличился, обеспечив своим взводом массированные залпы по населённым пунктам Альтенведель и Мюггенхалль, в которых наблюдалось скопление живой силы и техники врага. 15 марта он накрыл вражеский опорный пункт на берегу Балтийского моря. За отличие в этих боях был награждён орденом Красной Звезды. Последние залпы в войне совершил по Зееловским высотам и пригородам Берлина.

До 1948 года служил в Группе советских войск в Германии. Закончил службу капитаном.

В 1948 году поступил в Московский механический институт (впоследствии преобразованный в МИФИ), специализировался на кафедре экспериментальной ядерной физики, учился вместе с будущим академиком Б. В. Литвиновым. Окончил МИФИ в 1953 году, дипломный проект выполнял в п/я 975 (Арзамас-16) под руководством А. Д. Захаренкова, работа была связана с исследованиями неустойчивости движения тонких оболочек.

С 1953 по 1955 год работал в Арзамасе-16 (ныне — РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров). В 1955 году получил назначение в НИИ-1011 (ныне — РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина, Снежинск).

С середины 1960-х годов занимался разработкой лазеров.

В 1969 году назначен главным конструктором Особого конструкторского бюро высокоэнергетических лазеров «Гранат».

Указом Президиума Верховного Совета СССР («закрытым») от 24 марта 1983 года за большие заслуги в развитии советской науки Орлову Виктору Константиновичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 80-х годах В. К. Орлов продолжал работы по созданию военных лазерных комплексов. Он участвовал в создании СЛК «Сангвин» — боевого лазера, наводящегося на цель без использования крупногабаритных зеркал, корабельного лазерного комплекса «Аквилон» и самоходного лазерного комплекса 1К-17 «Сжатие». Большинство работ В. К. Орлова до сих пор находится под грифом секретности и составляет весомый вклад обороноспособности Российской Федерации.

Преподавал в МИРЭА, заведующий кафедрой электронно-оптических приборов.

Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.

В 2002 году ОКБ «Гранат» присвоено имя первого главного конструктора В. К. Орлова.

Награды 

 Золотая медаль «Серп и Молот» (24.3.1983);
 Орден Ленина (27.8.1951).
 Орден Ленина (24.3.1983).
 Орден Октябрьской Революции 
 Орден Отечественной войны 2 степени (11.03.1985)
 Орден Красной Звезды (21.03.1945)
 Орден Трудового Красного Знамени 
 Медаль «За отвагу» (12 октября 1944 года) за обеспечение дивизиона боеприпасами в труднодоступной местности Кольского заполярья
 «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9.5.1945)
 «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965)
 «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 «Ветеран труда»
 «30 лет Советской Армии и Флота»
 «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967)
 «60 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1978)
 Знак «25 лет победы в Великой Отечественной войне» (1970)

 Лауреат Ленинской премии (1967).

Литература 
 Литвинов Б. В. Воспоминания. Снежинск: Изд-во РФЯЦ-ВНИИТФ, 2013, 344 с.

Примечания

Ссылки 
 
 ОРЛОВ Виктор Константинович. Персональная страница на сайте РФЯЦ-ВНИИТФ
 Персональная страница на сайте Общероссийский математический портал
 Некролог

Выпускники МИФИ
Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики
Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института технической физики
Преподаватели РТУ МИРЭА
Похороненные на Кунцевском кладбище
Доктора технических наук